Пинкорнелли — фамилия:

 Пинкорнелли, Николай Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9373; 26 ноября 1854.
 Пинкорнелли, Пётр Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6949; 4 декабря 1843.